Задребье — название населённых пунктов в России:

 Задребье — деревня в Новоизборской волости Печорского района Псковской области.
 Задребье — деревня в городском поселении Печоры Печорского района Псковской области.